Linhenykus monodactylus — вид динозавров-тероподов, принадлежащих к группе Maniraptora, живших во время позднего мела около 83 миллионов лет назад в районе современного Китая.
 

Типовой вид был описан и назван в 2011 году китайским палеонтологом Сюй Сином в соавторстве с Corwin Sullivan, Michael Pittman, Jonah Choiniere, David Hone, Paul Upchurch, Tan Qingwei, Xiao Dong, Lin Tan и Han Fenglu. Название рода происходит от деревни Линь (Linhe) во Внутренней Монголии и греческого слова onyx — «коготь». Видовое название происходит от греческого monos — «один» и daktylos — «палец», ссылка на количество пальцев на передней конечности.

Голотип IVPP V17608 состоит из частичного скелета, был найден в формации Wulansuhai относящейся к раннему кампану. Он включает в себя части позвоночника, в том числе и хвоста, передние конечности и части задних ног. Череп отсутствует.

Linhenykus —  небольшой динозавр, длиной около 60—70 сантиметров и весом с попугая. Скорее всего данный динозавр питался насекомыми.

Систематика 
Согласно кладистическому исследованию при описании, род помещён в семейство альваресзаврид (Alvarezsauridae), как член группы Parvicursorinae.

Примечания 

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2011 году
Таксоны, описанные Сюй Сином